Булгунняхтах () — село в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Мальжагарского 1-го наслега.

География 
Село находится на юге центральной части Якутии, на левом берегу реки Лены, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к юго-западу от города Покровска, административного центра улуса. Абсолютная высота — 112 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 19 °C; самого холодного (января) — −40 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—350 мм.
Часовой пояс

История 
2010 г. - строительство Булгунняхтахской участковой больницы.

В 2011 г. – завершено строительство магистрального газопровода Булгунняхтат-Улахан-Ан.

25 сентября 2011 г. – открытие православного храма в селе.

23 ноября 2011 г. — открытие модельной библиотеки в селе.

2012 г. — хозяйственным способом построен коровник на 50 голов в г. Булгунняхтах.

27 декабря 2016 г.  — селе народным способом открыт Дом-Арчы.

16 декабря 2017 г. — в селе открыто новое здание многофункционального Центра культуры имени В.Г. Григорьева.

14 сентября 2019 г. — на территории участковой больницы с. Булгунняхтах  установлена стела памяти первого врача из народа саха Слепцова Георгия Николаевича.

21 июня 2020 года в селе открыли цех по переработке сельскохозяйственной продукции и дикорастущих растений СХПК «Ханалас-Ас».

1 сентября 2020 г. —  на территории школы установлен бюст известному писателю-драматургу, заслуженному учителю школ РС(Я), заслуженному деятелю искусств РС(Я) С.П. Ефремову, изготовил с бронза скульптор А.Д. Дъячковский.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,9 %, женщины — соответственно 51,1 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 84 % из 1601 чел.

Образование 

 Булгунняхтахская средняя общеобразовательная школа им. С. П. Ефремова
 Булгунняхтахская детская школа искусств
 Детский сад № 12 «Кэрэчээн»
Детско-юношеская спортивная школа

Культура 

 Центр культуры «Дьиэрэй ырыа» им. В. Г. Григорьева
 Булгунняхтахская сельская модельная библиотека
Дом народного творчества «Дом мастеров»

Транспорт 
Через село проходит автомобильная дорога регионального значения «Умнас». 

В село курсирует маршрутный автобус № 110 «Булгунняххтах-Мохсоголлох-Покровск».

Туризм 
В селе действуют сезонные туристические комплексы «Аартык», «Тукулан», круглогодичный юрточный кемпинг «Белая юрта» и гостевой дом «Bulgun Villa».

Через село проходят маршруты туристических туров на песчаные дюны «Тукуланы», р. Буотама и в национальный парк «Ленские столбы».

 Памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 22 улиц и 9 переулков.

Известные жители 

 Данилова, Варвара Васильевна (род. 1967) — эвенкийская поэтесса и прозаик, член Союза писателей России и Республики Саха (Якутия)
 Слепцов, Георгий Николаевич (1854) — первый врач из народа саха.
Рыкунов, Николай Осипович (1785–1833) — секретарь Якутской степной думы.
 Харитонов-Ойуку, Павел Николаевич (род. 1941) — народный писатель Якутии, поэт и прозаик.

Примечания 

Населённые пункты Хангаласского улуса